Ешперанса (, «надія») — португальська власна назва.

Топоніми

Ешперанса (Арроншеш) — парафія.
 Ешперанса (Орен) — парафія.
 Ешперанса (Повуа-де-Ланьозу) — парафія.